

Patronymie
 Alain Brosseau (1950- ) est un poète français.
 Denise Brosseau (1936-1986) est une actrice canado-mexicaine.
 Jean-Olivier Brosseau (1967-) est un athlète français.
 Mathieu Brosseau (1977- ) est un romancier et poète français.
 Raymond Brosseau (1915-1980) est un homme politique français.
 Ruth Ellen Brosseau (1984- ) est une femme politique canadienne.
 Stéphane Brosseau (1978- ) est un musicien producteur français.

Toponymie 
 Brosseau est un village franco-albertain situé dans la province de l'Alberta au Canada.
 Brosseau Station ou Brosseau est un ancien village et gare ferroviaire situé dans l'actuelle ville de Brossard dans la province du Québec au Canada.